

Astronomia 
 Bath – cratere meteoritico di 951 Gaspra

Geografia 
 Canada
 Bath – villaggio canadese situato nella provincia del Nuovo Brunswick
 Regno Unito
 Bath – città del Somerset
 Stati Uniti d'America
 Bath – città della Contea di Beaufort, Carolina del Nord
 Bath – comunità non incorporata della Contea di Aiken, Carolina del Sud
 Bath –  comunità non incorporata e census-designated place statunitense della contea di Brown nello Stato del Dakota del Sud
 Bath – città della Contea di Mason, Illinois
 Bath – capoluogo della Contea di Sagadahoc, Maine
 Bath – chartered township della Contea di Clinton, Michigan
 Bath – città della Contea di Grafton, New Hampshire
 Bath – capoluogo della Contea di Steuben, New York
 Bath – villaggio della Contea di Steuben, New York
 Bath – borough della Contea di Northampton, Pennsylvania
 Bath – capoluogo della Contea di Morgan, Virginia Occidentale

Altro 
 Bath – album dei Maudlin of the Well del 2001
 Adelardo di Bath (1080-1152) – filosofo, matematico e astrologo inglese
 Bathilda Bath – personaggio immaginario della saga di Harry Potter

Altri progetti